remedium (język łaciński) – lekarstwo, środek zaradczy
 Remedium – album Szymona Wydry i Carpe Diem, wydany w 2007 roku.
 Remedium – album polskiego rapera Tau, wydany w 2014 roku.
 Remedium Pyskowice – śląski klub futsalowy